Skærbæk (Tønder), plaats in de Deense gemeente Tønder.
 Skærbæk (parochie),  parochie van de Deense Volkskerk in gemeente Tønder.
 Skærbæk (Fredericia), plaats in de Deense gemeente Fredericia.